Thái Bình steht für:

 Thái Bình (Provinz), Provinz in Vietnam
 Thái Bình (Stadt), Stadt in Vietnam